Megáli Vrísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Megáli Vrísi (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Megáli Vrýsi, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar